Вачейшвили () — грузинская фамилия.

Известные носители 
 Вачейшвили, Александр Константинович (1886—1964) — грузинский юрист, профессор, один из основоположников грузинской юридической науки, заслуженный деятель науки Грузинской ССР (1946).
 Вачеишвили, Гиви Александрович (1924—1964) — грузинский криминалист.
 Вачеишвили, Константин Александрович (1928—1964) — грузинский криминалист.
 Вачейшвили, Давид Виссарионович — грузинский дипломат, заместитель военного комиссара Грузии при правительстве Украинской народной республики (1918).
 Вачейшвили, Николай Гивиевич (род. 1968) — грузинский искусствовед, политик, экс-министр культуры Грузии.

     Вачеишвили, Гиви - ученый, юрист
     Вачеишвили, Константин - криминалист